FPY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Perry Foley (Stati Uniti)